Jausièr (en francès Jausiers) és un municipi francès, situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença-Alps-Costa Blava.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Arnaudville

Referències 

Municipis dels Alps de l'Alta Provença